Der Rennrodel-Weltcup (derzeitiger offizieller Sponsorenname: Eberspächer-Weltcup) ist eine jährlich während des Winters ausgetragene Wettkampfserie im Rennrodeln auf Kunstbahn. Organisiert werden die Rennen von der FIL. Seit der Saison 1977/1978 wird dabei der Gesamtweltcupsieger ermittelt. Nach dem Vorbild der Tour de France tragen die Führenden im Gesamtweltcup ein gelbes Trikot.

Derzeit umfasst die Weltcupsaison in der Regel acht Stationen. Im Rahmen des Weltcups werden die Einsitzer der Männer und Frauen, der Doppelsitzer sowie wechselnd Sprintrennen in den drei Rennklassen oder der Staffelwettbewerb ausgetragen.

In nichtolympischen Wintern bilden die Rennrodel-Weltmeisterschaften den Höhepunkt der Rennrodel-Saison, beide Wettbewerbe sind aber nicht Bestandteil des Weltcups.

Qualifikation 
An den Weltcuprennen seit der Saison 2023/24 nehmen maximal je 30 Einsitzer der Frauen und Männer sowie je 24 Doppelsitzer der Frauen und Männer teil. Für die Weltcuprennen werden jeweils 12 Startplätze über die Gesetztenliste vergeben. Diese Liste setzt sich jeweils aus den Wertungen der vergangenen drei Weltcuprennen zusammen, wobei Sprint-Weltcuprennen keine Berücksichtigung finden. Die restlichen Startplätze werden über den Nationencup als Vorlauf vergeben, der jeweils am Freitagvormittag des Weltcupwochenendes ausgetragen und in einem Lauf entschieden wird. Die Startreihenfolge für den Nationencup ergibt sich ebenfalls aus der Gesetztenliste, der in absteigender Richtung (Bestplatzierte bis Letztplatzierte) gefolgt wird. Für den Nationencup wird nach dem Vorbild des Weltcup ebenso eine Saisonwertung erstellt. Fällt ein über die Gesetztenliste qualifizierter Sportler aus oder tritt nicht zum obligatorischen Gesetztentraining am Freitagnachmittag des Weltcupwochenendes an, wird ein weiterer Startplatz entsprechend des Ergebnis des Nationencups vergeben.

Die Startliste des Weltcuprennens ergibt sich für die über den Nationencup qualifizierten Athleten entsprechend der Platzierung im Vorlauf, es startet zunächst der Letztqualifizierte, anschließend wird aufsteigend dem Ergebnis gefolgt. Die Startreihenfolge der Gesetztengruppe, die nach den über den Nationencup Qualifizierten startet, wird jeweils ausgelost.

Weltcup-Punktesystem

Aktuelles System 
Ein Punktesystem für die Einzelrennen bestimmt die Weltcup-Gesamtwertung. Hierzu werden die von einem Athleten erreichten Punkte der einzelnen Saisonrennen addiert. Die Punktevergabe in den jeweiligen Rennen basiert auf dem Punktesystem der FIL. Im derzeitigen Punktesystem erhält der Sieger eines Rennens 100 Weltcuppunkte, der Zweite 85 und der Dritte 70 Punkte. Der 39. Platz erhält noch zwei Weltcuppunkte. Ab den 40. Platz erhält jeder weitere gewertete Rennrodler noch einen Punkt. Diese Punkteverteilung gilt auch bei Mannschaftswettbewerben.

Punkteverteilung

Früheres System 
Zu Beginn der Weltcupwettbewerbe gab es ein etwas anders geartetes Wertungssystem. Vor allem gab es zwischen den Männer- und Frauen-Einsitzern und den Doppelsitzern unterschiedliche Wertungssysteme.

Statistik der Weltcuporte 
Bislang wurden die 337 Weltcuprennen auf 24 Bahnen in 16 Ländern (DDR und BRD werden hier als ein Land gewertet, der erste Weltcup in Sigulda, der noch in der Sowjetunion ausgetragen wurde, wird Lettland zugerechnet) ausgetragen. (Stand: nach der  Saison 2022/23)

Orte

Länder

Siehe auch 
 Liste der Weltcupsieger im Rennrodeln
 Liste der Olympiasieger im Rennrodeln
 Rennrodel-Weltmeisterschaften

Einzelnachweise